Armen Ambartsoemjan (voetballer, 1978), Bulgaarse voetballer
Armen Ambartsoemjan (voetballer, 1994), Russische voetballer